Хонотал има више значења:

 Хонотал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хонотал (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику